Лас Ерманас има више значења:

 Лас Ерманас (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Ерманас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Ерманас (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Ерманас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Ерманас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику